Das Mixed der Australian Open 2000 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war die Paarung David Adams und Mariaan de Swardt. Das Finale gewann die Paarung Jared Palmer und Rennae Stubbs in drei Sätzen gegen Todd Woodbridge und Arantxa Sánchez-Vicario.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Mixed
2000